Hundsbergbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Hundsbergbach (Böllbach), linker Zufluss des Böllbachs (zur Bibers) nahe Eichelberg, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hundsbergbach (Wilhelmsbach), linker Zufluss des Wilhelmsbachs (zum Michelbach, zur Sulm) in Eichelberg, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn